David Jackson puede hacer referencia a :

David Jackson, baloncestista estadounidense nacido en 1982
David Jackson, baloncestista estadounidense nacido en 1986